Сакупљачи може да се односи на:

 Пчела, сакупљач полена и нектара.
 Сакупљачи презачинске масе, машине из универзума „Дине“ Френка Херберта (научна фантастика)